Forestdale ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in England:
 ein Stadtteil des London Borough of Croydon

in den Vereinigten Staaten:
 Forestdale (Alabama)
 Forestdale (Massachusetts)
 Forestdale (Mississippi)
 Forestdale (New York)
 Forestdale (Ohio)
 Forestdale (Rhode Island)